Вотланы — название населённых пунктов:

Россия 
 Вотланы — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Вотланы — деревня в Комсомольском районе Чувашии.
 Вотланы — деревня в Красноармейском районе Чувашии.
 Вотланы — деревня в Цивильском районе Чувашии.